

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra l'11 febbraio 2018 in occasione del match di campionato perso 2-1 contro il .

Nazionale
Con la Nazionale U-20 colombiana ha preso parte al Sudamericano Sub-20 2017.

Collegamenti esterni